|-
| 80001 - || || 20 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80002 - || || 20 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80003 - || || 20 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80004 - || || 20 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80005 - || || 20 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80006 - || || 20 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80007 - || || 22 de març, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 80008 - || || 4 d'abril, 1999 || San Marcello || L. Tesi, A. Boattini
|-
| 80009 - || || 8 d'abril, 1999 || Modra || L. Kornoš, A. Galád
|-
| 80010 - || || 9 d'abril, 1999 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 80011 - || || 7 d'abril, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 80012 - || || 11 d'abril, 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 80013 - || || 15 d'abril, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 80014 - || || 9 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80015 - || || 15 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80016 - || || 10 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80017 - || || 12 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80018 - || || 12 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80019 - || || 23 d'abril, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 80020 - || || 16 d'abril, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 80021 - || || 17 d'abril, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 80022 - || 1999 JS || 4 de maig, 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 80023 - || || 8 de maig, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 80024 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80025 - || || 8 de maig, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 80026 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80027 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80028 - || || 14 de maig, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 80029 - || || 15 de maig, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 80030 - || || 15 de maig, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 80031 - || || 15 de maig, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 80032 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80033 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80034 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80035 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80036 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80037 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80038 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80039 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80040 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80041 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80042 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80043 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80044 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80045 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80046 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80047 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80048 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80049 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80050 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80051 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80052 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80053 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80054 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80055 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80056 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80057 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80058 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80059 - || || 8 de maig, 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 80060 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80061 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80062 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80063 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80064 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80065 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80066 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80067 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80068 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80069 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80070 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80071 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80072 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80073 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80074 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80075 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80076 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80077 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80078 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80079 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80080 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80081 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80082 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80083 - || || 16 de maig, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 80084 - || || 23 de maig, 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 80085 - || || 17 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80086 - || || 17 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80087 - || || 18 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80088 - || || 18 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80089 - || 1999 LR || 4 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80090 - || || 6 de juny, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 80091 - || || 11 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80092 - || || 8 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80093 - || || 9 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80094 - || || 9 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80095 - || || 12 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80096 - || || 9 de juny, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 80097 - || || 14 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 80098 - || || 20 de juny, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 80099 - || 1999 NR || 8 de juliol, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 80100 - || 1999 NS || 8 de juliol, 1999 || Catalina || CSS
|-
0